Kranemann ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Kranemann (* 1959), deutscher Professor für Liturgiewissenschaft
 Eberhard Kranemann (* 1945), deutscher Musiker
 Gerhard Kranemann, niederdeutscher Erzgießer des 14. Jahrhunderts
 Karl Robert Kranemann (* 1967), deutscher Rechtsanwalt, Diplom-Kaufmann und Weltumsegler